Traun peut désigner :

Patronyme 
 Otto Ferdinand von Traun (1677-1748), feld-maréchal autrichien ;
 Friedrich Traun (1876-1908), joueur allemand de tennis.

Toponyme 
 Traun, une commune autrichienne de Haute-Autriche ;
 Traun, écart de la commune de Schmieritz, en Thuringe, Allemagne ;
 Traun, une rivière autrichienne ;
 Traun, une rivière allemande.

Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme